Бердия:

 Бердия — река в России, протекает в Иловлинском и Дубовском районах Волгоградской области.
 Бердия — железнодорожная станция Волгоградского отделения Приволжской железной дороги.